Чемпионат Азии по пляжному футболу () — международное соревнование по пляжному футболу.
С 2006 года он организован спортивной организацией АФК, а с 2009 года проводится раз в два года. Он проводился ежегодно с 2006 по 2008 год.

Чемпионаты

Общее количество медалей

См. также 
 Квалификация чемпионата мира по пляжному футболу (АФК)

Примечания

Ссылки 

 http://www.the-afc.com/competition/afc-beach-soccer-championship

Международные соревнования по пляжному футболу
Футбол в Азии
Турниры АФК
Чемпионаты Азии